Конуш (Пловдивская область) — село в Болгарии. 
 Конуш (Хасковская область) — село в Болгарии.